

Carriera

Club 
Il 18 luglio 2020 passa a titolo definitivo alla squadra macedone dello .

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale macedone